Heineman ist der Familienname folgender Personen:

 Ben W. Heineman (1914–2012), US-amerikanischer Eisenbahnmanager und Jurist
 Bernt Heineman († 1532), Ratssekretär der Hansestadt Lübeck
 Dannie N. Heineman (1872–1962), belgisch-US-amerikanischer Ingenieur und Manager
 Dave Heineman (* 1948), US-amerikanischer Politiker 
 Fred Heineman (1929–2010), US-amerikanischer Politiker
 Lars Heineman (* 1943), schwedischer Fußballspieler
 Laurie Heineman, US-amerikanische Schauspielerin
 Matthew Heineman (* 20. Jahrhundert), US-amerikanischer Dokumentarfilmer, Filmregisseur- und produzent und Kameramann
 Rebecca Heineman (* 1963), US-amerikanische Computerspieledesignerin und Programmiererin

Siehe auch:
 Heinemanhof in Hannover, ehemals jüdisches Damenstift
 Dannie-Heineman-Preis für Astrophysik
 Dannie-Heineman-Preis für mathematische Physik
 Heinemann
 Hyneman